152217 Akosipov è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2005, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a  e da un'eccentricità di 0,1684177, inclinata di 5,64242° rispetto all'eclittica.

L'asteroide è dedicato all'astronomo ucraino Alexandr Kuzmič Osipov, a cui è dedicato anche 14335 Alexosipov.

Note

Collegamenti esterni 

Akosipov
Corpi celesti scoperti nel 2005